Puszcza Hajnówka – polski klub piłkarski z siedzibą w Hajnówce, założony w 1937 roku.

Historia 
Klub został założony w 1937 roku pod nazwą Hajnowski Klub Sportowy Puszcza. Od początku istnienia w klubie działały trzy sekcje sportowe: piłkarska, lekkoatletyczna i kolarska. Protoplastą zespołu był klub założony w 1934 roku PWL Hajnówka (Koła „Przysposobienia Wojskowego Leśników”). Klub nie wystartował w oficjalnych rozgrywkach w roku 1938, wystartował od sezonu 1938/39 i awansował do A klasy. Z powodu wybuchu wojny nie udało się przeprowadzić rozgrywek, a klub zawiesił swoją działalność, jak się okazało na 18 lat.

W dniu 11.02.1957 decyzją władz rozwiązano koła sportowe Sparty/Żubra i Kolejarza/Syreny, aby oficjalnie reaktywować klub o nazwie Hajnowski Klub Sportowy Puszcza. Decyzją Zarządu od 1958 r. HKS Puszcza została włączona do Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Drzewnego i Leśnictwa.

Po reformie rozgrywek latem 1973 roku, Puszcza znalazła się na trzecim poziomie rozgrywkowym, na którym grała przeciw takim drużynom jak Jagiellonia Białystok, Gwardia Białystok, Włókniarz Białystok, Mazur Ełk, ŁKS Łomża i Wigry Suwałki.

W 1989 klub został po raz pierwszy wycofany z rozgrywek ligowych. Powrót nastąpił latem 1992 roku pod nazwą OSiR Hajnówka. W 2000 roku przywrócono historyczną nazwę klubu.

Nazwy 
 1937 – HKS (Hajnowski Klub Sportowy) Puszcza Hajnówka
 1946 – OMTUR Hajnówka
 1949 – Żubr-Unia Hajnówka
 1950 – Unia Hajnówka
 1954 – Spójnia Hajnówka
 1955 – Sparta Hajnówka
 1989 – rozwiązanie drużyny seniorów
 1992 – OSiR (Ośrodek Sportu i Rekreacji) Hajnówka
 2000 – OSiR (Ośrodek Sportu i Rekreacji) Puszcza Hajnówka
 2005 – KS (Klub Sportowy) Puszcza Hajnówka

Sukcesy piłkarskie 
II liga:

4. miejsce w II lidze (Mistrzostwa okręgu Białostockiego) – 1946
 5. miejsce w II lidze (Klasa A) – 1948

III liga:

1. miejsce w III lidze – 1947
2. miejsce w III lidze – 1938/39
3. miejsce w III lidze – 1949, 1951
5. miejsce w III lidze – 1949/50, 1959
6. miejsce w III lidze – 1960, 1964/65, 1965/66, 1975/76

IV liga:

 1. miejsce w IV lidze – 1958, 1963/64
 2. miejsce w IV lidze – 1962/63, 1978/79, 1982/83
 3. miejsce w IV lidze – 1976/77, 1977/78, 1979/80, 1980/81
 4 miejsce w IV lidze – 1957, 1984/85, 1985/86
 5. miejsce w IV lidze – 1969/70, 1972/73, 1986/87

Puchar Polski:

 Puchar Polski – OZPN Białystok – 1962/63, 1963/64
Finał pucharu Polski – OZPN Białystok – 1981/82
 Puchar Polski – II runda – 1964/65

Mistrzostwa młodzieżowe:

 Mistrzostwa Polski Juniorów – 9. miejsce – 1964
 Mistrzostwo województwa Białostockiego trampkarzy – 1982
 Wicemistrzostwo województwa Białostockiego trampkarzy – 1983

Sukcesy innych sekcji

Łucznictwo 

 II liga w Łucznictwie – 2. sezony
 Mistrzostwo Polski juniorów starszych – 1972 (1. medal)
 Wicemistrzostwo Polski seniorów – 1973 (1. medal)
 III miejsce w Mistrzostwach Polski seniorów – 1973 (1. medal)

Akrobatyka 
 Mistrzostwo Polski juniorów młodszych –  1976 (2. medale)
 III miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów starszych – 1981 (1. medal)
 Wicemistrzostwo Polski juniorów młodszych – 1976, 1980 (2. medale)
 Mistrzostwo Polski w akrobatyce – 1979 (2. medale)

Lekkoatletyka 
 Mistrzostwo Polski młodzików w biegu na 300 m. – 1994

Judo 
 Mistrzostwo Polski młodzików w wadze do 70kg – 2002

Puszcza na szczeblu centralnym 
 Puszcza Hajnówka jak dotąd na szczeblu centralnym rozegrała 3 spotkania i wygrała tylko jedno z nich.
 Sezon 1963/64: Lublinianka Lublin – 1:5
 Sezon 1964/65: Start Przasnysz – 3:1, Lublinianka Lublin – 1:2

Stadion

Stadion w Hajnówce 
Adres – Adres – ks. A. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka. 

Pojemność – 941 miejsc (Siedzących: 941)

Zadaszenie – 690 miejsc

Rekord frekwencji: 2000 (Puszcza Hajnówka 0:6 Jagiellonia Białystok, 2007)

Stadion leśny (nieistniejący) 
Adres – Celna, 17-200 Hajnówka

Pojemność – 3000 miejsc (Siedzących: 1000)

Zadaszenie – 700 miejsc

Rekord frekwencji: 5000 (Puszcza Hajnówka – Tur Bielsk Podlaski, 1958)

Sezony

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Puszcza Hajnówka na facebook.com
 Puszcza Hajnówka na 90minut.pl
 Puszcza Hajnówka na regiowyniki.pl

Kluby piłkarskie w województwie podlaskim
Sport w Hajnówce